Kannegießer ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Kannegießer (1937–2019), DVU-Politiker in Sachsen-Anhalt
 Everhard Jodokus Kannegießer (1708–1763), Gewerke und Bürgermeister von Brilon
 Gottlieb Heinrich Kannegießer (1712–1792), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Hans-Jörg Kannegießer (1943–2010), deutscher CDU-Politiker
 Johann Heinrich Kannegießer (1677–1748), Bergmeister, Gewerke und Bürgermeister von Brilon
 Karl Ludwig Kannegießer  (1781–1861), deutscher Gymnasialdirektor, Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Kannegiesser
 politischer Kannegießer, siehe Kannegießerei
 Kannengiesser
 Kanngießer